Макташы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Макташы — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Макташы — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.